Sphaerosepalaceae – rodzina roślin z rzędu ślazowców. Obejmuje dwa rodzaje z 18 gatunkami. Rośliny z rodzaju Rhopalocarpus (15 gatunków) są rozpowszechnione na całym Madagaskarze w różnych siedliskach, a te z rodzaju Dialyceras (3 gatunki) występują tylko w niższych położeniach w północno-wschodniej części tej wyspy. Rośliny nie mają istotnego znaczenia ekonomicznego.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa zrzucające liście i osiągające ponad 25 m wysokości.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, często skórzaste, całobrzegie. Użyłkowanie liści równoległe lub z trzema żyłkami głównymi biegnącymi od nasady do wierzchołka liścia. Przylistki obecne, ale szybko odpadające.
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe, drobne (do 12 mm średnicy) rozwijają się w kątach liści w gronach o okazałych szypułkach. Szerokie działki kielicha wyrastają w parach po dwie. Płatki korony także są cztery i są one wolne. Pręcików jest wiele (od 25 do 160) w dwóch lub większej liczbie okółków. Zalążnia jest górna, powstaje z 2–4 zrośniętych (Rhopalocarpus) lub 4 rozdzielonych (Dialyceras) owocolistków. W każdej komorze rozwija się od 7 do 9 zalążków u Rhopalocarpus i 2 do 6 u Dialyceras.
 Owoce U Dialyceras z kwiatu rozwijają się 2–4 rozdzielone i jednonasienne rozłupki o gruszkowatym kształcie i długości do 4 cm. U Rhopalocarpus owocem jest czteronasienna jagoda.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin z rzędu ślazowców Malvales w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych. W obrębie rzędu o niejasnej pozycji systematycznej.

 Wykaz rodzajów
 Dialyceras Capuron
 Rhopalocarpus Bojer

Przypisy 

Ślazowce